«НеНастье» — седьмой студийный альбом группы «Настя», выпущенный в 2002 году лейблом Grand Records.

Список композиций 
Вся музыка — Егор Белкин.Все тексты — Настя Полева, кроме указанного особо.

Участники записи 
 Настя Полева — вокал
 Егор Белкин — аранжировка, гитары, клавишные, бэк-вокал
 Майкл Мэннис (Michael Mennies) — клавишные
 Андрей Косогоров — бас-гитара
 Энди Кравиц — барабаны
 Андрей Суротдинов — скрипка (6, 9)
 Александр Бровко — губная гармоника (7)
 Андрей Нечаев — ремикс (11, 12)

Технический персонал 
 Продюсеры: Майкл Мэннис, Егор Белкин
 Запись, редактирование, сведение: Майкл Мэннис
 Запись барабанов (в студии Brickhouse, Филадельфия, США): Энди Кравиц
 Дизайн: Александр Коротич
 Фотографии: Олег Михеев
 Стилист: Юля Неверова

 Спасибо: Энди Кравицу (Andy Kravitz), Николаю Остаркову, Ирине Остарковой, Марии и Нине Мэннис, Олегу Михееву, Полу и Ольге Доти (Doty), Ирине Косиновской, Борису Фомичеву, Вячеславу Бутусову, Захару Маю, Александру Бровке, Андрею Суротдинову, Андрею Нечаеву, Ольге Береговой, Гуле Мингазовой.

 Спасибо: городам Санкт-Петербургу, Нью-Йорку, Филадельфии, Сан-Франциско, Сан-Хосе.

Примечания

Ссылки 

 НеНастье на Discogs
 «НеНастье» (описание альбома) на официальном сайте Насти Полевой
 «НеНастье» (аудио) на официальном сайте Насти Полевой 
 

Альбомы группы «Настя»
Альбомы русского рока
Альбомы, спродюсированные Егором Белкиным
Альбомы Grand Records
Альбомы на русском языке